Egmont kan syfta på:

 Egmont (drama) – ett sorgespel av Johann Wolfgang von Goethe om Lamoraal Egmont

Egmontkoncernen 
 Egmont Media Group – dansk mediakoncern 1878–
 Egmont Publishing Sverige – ett svenskt förlag och medieföretag bildat 2013
 Egmont Kids Media Nordic – en förlagsdivision i Sverige 2013–, tidigare Egmont Kärnan 2003–2013
 Egmont Serieförlaget – avknoppad från  Hemmets Journals förlag under 1980-talet som Serieförlaget
 Kärnan AB –  ett svenskt förlag och tillverkare av spel, uppköpt av Egmont förlag 1978
 Egmont Tidskrifter – ett svenskt tidningsförlag

Geografi

Brittiska territoriet i Indiska oceanen
 Egmont Islands - atoll i Indiska oceanen

Nya Zeeland
 Egmont nationalpark – en nationalpark på den västra kusten till Nordön i 
 Mount Egmont – en vulkan på nordön i Nya Zeeland

Personer

Efternamn

 Joost van Egmont (1601–1674), nederländsk konstnär
 Lamoraal Egmont (1522–1568), nederländsk upprorsledare mot Spanien, greve
 Septimanie d'Egmont (1740–1773), fransk litterär salongsvärdinna

Förnamn
 Egmont H. Petersen (1860–1914), dansk boktryckare, grundläggare av Egmont Media Group
 Egmont Tornberg (1891–1951), svensk militär och flygare